Toyama kan som auktorsförkortning betyda:

 Masanao Toyama
 Reizo Toyama

Robotskapade auktorsförkortningar